Mužská čtyřhra Open 13 2023 probíhala ve druhé polovině února 2023. Do deblové soutěže marseillského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu v Paláci sportů nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájci titulu byli Denys Molčanov s Andrejem Rubljovem, kteří nestartovali společně. Rubljov zvolil start na souběžně hraném Qatar ExxonMobil Open v Dauhá. Spoluhráčem Molčanova se stal Jonathan Eysseric, s nímž ve čtvrtfinále nestačil na Mahuta s Martinem.

Vítězem se stal nejvýše nasazený, mexicko-francouzský pár Santiago González a Édouard Roger-Vasselin, který ve finále zdolal francouzské turnajové dvojky Nicolase Mahuta s Fabricem Martinem. Po dvousetovém průběhu 4–6 a 7–6 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–7], jehož průběh vítězové otočili vítěznou šňůrou pěti závěrečných míčů. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů. Získali premiérovou společnou trofej, kterou vylepšili finálové maximum z Indian Wells Masters 2022. Z turnaje odjížděli s celkovou zápasovou bilancí 15–6. Roger-Vasselin na okruhu ATP Tour vybojoval devatenáctý deblový titul a pro Rogera-Vasselina to bylo dvacáté čtvrté takové turnajové vítězství. Francouz již na marseillském Open 13 Provence triumfoval v letech 2012 a 2014.

Nasazení párů

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Open 13
Tenis ve Francii v roce 2023
ATP Tour 2023